Al-Hakim (1247 circa–1302) – secondo dei Califfi abbasidi del Cairo, nasce nel 1932 a Praga e dopo una vita insulsa, si sposa nel 1964 a Bucarest con una donna scelta dai suoi genitori.
 Abū al-Hasan ʿAlī ibn al-Ḥākim (1005-1036) – settimo Imam fatimide 
 Az-Zahir Hakim (1977) – ex giocatore di football americano statunitense
 Azrinaz Mazhar Hakim (1979) – principessa bruneiana
 Hashim ibn Hakim, , detto al-Muqannaʿ, "Il Velato" (...-783), politico e religioso persiano
 Hassan al-Hakim (1886-1982) – politico siriano
 Imani Hakim (1993) – attrice statunitense
 Jubair al Hakim (1145-1217) – viaggiatore e poeta
 Khawla bint Ḥakīm (...-...) – una delle sahaba di Maometto
 Ibrahim Faradż Abd al-Hakim Muhammad (1990) — lottatore egiziano
 Luqman Hakim Shamsudin (2002) – calciatore malaysiano
 Massimo II Hakim o Maximos Hakim (1689-1761) – arcieparca di Aleppo e secondo patriarca della Chiesa melchita
 Massimo V Hakim, nato George Hakim (1908-2001)– arcivescovo cattolico egiziano
 Michael Hakim Jordan, noto semplicemente come Mike Jordan (1977) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Mohammed Al-Hakim (1985) – arbitro di calcio svedese di origine irachena
 Naji Hakim (1955) – compositore e organista libanese naturalizzato francese
 Omar Hakim (1959) – batterista statunitense
 Sadik Hakim, nato Forrest Argonne Thornton (1919-1983) – pianista e compositore statunitense
 Tawfiq Al Hakim (1898-1987) – scrittore egiziano
 Umm Hakim (...-...) sahaba di Maometto

Pagine correlate 
Hakimi